A 2013-as Superbike-világbajnokság volt a sorozat huszonhatodik kiírása. A szezon során tizennégy helyszínen összesen huszonhét versenyt rendeztek. A páratlan szám egy elmaradt futam miatt jött ki, ugyanis a második moszkvai versenyt törölni kellett.

A bajnokságot a brit Tom Sykes nyerte, pályafutása során először, huszonhárom ponttal megelőzve Eugene Lavertyt.

Versenyek 

Az előzetes versenynaptár 2012. október hatodikán került nyilvánosságra, benne tizennégy megerősített, és egy függőben lévő helyszínnel. 2013. január 15-én az indiai verseny dátuma márciusról novemberre változott.

A végleges versenynaptár márciusban derült ki, amelyben már tizenöt helyszín szerepelt. Augusztusban vált biztossá az, hogy Indiában, a Buddh International Circuit-en végül mégsem rendeznek versenyt. Az amerikai versenyek a szokásostól eltérőn két nap, szombaton és vasárnap zajlottak.

Részt vevő csapatok

A világbajnokság végeredménye

Konstruktőri verseny

Jegyzetek

További információk 

A Superbike-világbajnokság hivatalos weboldala

2013 a Superbike-ban
Superbike világbajnokságok